The Mad Marriage – film del 1921 diretto da Rollin S. Sturgeon
 The Mad Marriage – film del 1925 diretto da Frank P. Donovan